Absorber je naprava za absorpcijo, najpogosteje je to stolp ali prazna kolona oziroma kolona s prekati ali polnilom, v katero se zgoraj uvaja tekočina (absorpcijsko sredstvo), spodaj pa plin.

Viri 
 Slovenski Veliki Leksikon, Mladinska knjiga (2003)

Naprave